Filler fait référence à plusieurs choses :
 Filler, un concept lié aux anime,
 Filler, un granulat utilisé en BTP.
 Le fillér est aussi l'ancienne division du forint hongrois (1 forint = 100 fillérs).